Nattens dronning er navnet på mange kaktus bl.a.:
 Nattens dronning (Selenicereus grandiflorus) ("ægte" nattens dronning)
 Peniocereus greggii
 Epiphyllum oxypetalum (der fejlagtigt kaldes "Nattens Dronning")
 Nattens Dronning – person i Mozarts opera Tryllefløjten